Festa di San Giuseppe – festa tradizionale di Gela
 Festa di san Giuseppe – festa tradizionale di Lentini
 Festa di san Giuseppe – festa tradizionale di Modugno
 Festa di san Giuseppe – festa tradizionale di Ribera
 Festa di san Giuseppe – festa tradizionale di Riesi
 Festa di san Giuseppe – festa tradizionale di Salemi
 Festa di san Giuseppe Lavoratore – festa tradizionale di Montursi
 Festa di san Giuseppe – festa tradizionale di Santa Maria di Licodia
 Festa di san Giuseppe – festa tradizionale di Valguarnera Caropepe
 Festa di san Giuseppe – festa tradizionale di Leonforte
 Festa di San Giuseppe – festa tradizionale di Chiusa Sclafani 
 Festa di San Giuseppe – festa patronale a San Marzano (TA)
 Festa di San Giuseppe – festa patronale di La Spezia con banchetti per le vie della città con che giungono da più regioni

Pagine correlate 
Festa del papà
Tavolate di San Giuseppe